Le mot Azazel peut signifier : 
 Azazel est un terme énigmatique que l'on trouve dans le Tanakh ainsi que dans certains apocryphes ;
 Azazel est un personnage de la série télévisée Supernatural ;
 Azazel est un personnage de Highschool DxD ;
 Azazel est un personnage du jeu vidéo The Binding of Isaac: Rebirth ;
 Azazel est un personnage de fiction de l'univers de Marvel Comics ;
 Azazel est un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov ;
 Azazel: Book of Angels Volume 2 est un album de John Zorn joué par le Masada String Trio ;
 Bouc à Azazel est une prescription biblique réalisée par les Juifs au cours du rite de Yom Kippour dans le sanctuaire ;
 Azazel est un roman arabe de l'écrivain égyptien Youssef Ziedan ;
 Azazel est un roman de Boris Akounine ;
 Azazel est un téléfilm russe d'Aleksandr Adabachyan sorti en 2002. Il est adapté du roman  de Boris Akounine ;
 Kult Ov Azazel est un groupe de black metal originaire de Fort Lauderdale en Floride, aux États-Unis.